tarcza – rodzaj uzbrojenia ochronnego
 tarcza – okrągły element urządzenia, zwykle z opisem na obwodzie, np. tarcza zegarowa, tarcza telefoniczna
 tarcza – ogólne określenie okrągłej, płaskiej (lub sprawiającej takie wrażenie) powierzchni, np. tarcza słoneczna
 tarcza konstrukcyjna – element konstrukcyjny
 tarcza kontynentalna – geologia
 tarcza hamulcowa – w hamulcach tarczowych
 tarcza herbowa
 Tarcza – zwany inaczej Tarczą Sobieskiego gwiazdozbiór nieba północnego.
 tarcza numerowa
 tarcza ochronna
 tarcza ostrzegawcza – urządzenie sygnalizacyjne
 tarcza szkolna
 tarcza strzelecka
 tarcza sterująca – element śmigłowca
 tarcza sprzęgła – część sprzęgła
 tarcza dociskowa – współpracuje ze sprzęgłem
 tarcza szlifierska
 tarcza – kolor w kartach wzoru szwajcarskiego

Zobacz też